

Geografia
 Paesi Bassi
 Flushing – esonimo inglese di Vlissingen
 Stati Uniti d'America
 Flushing – città della Contea di Genesee, Michigan
 Flushing – charter township della Contea di Genesee, Michigan
 Flushing – quartiere di Queens, New York
 Flushing – villaggio della Contea di Belmont, Ohio

Medicina
 Flushing – arrossamento cutaneo transitorio, soprattutto al volto e alla parte alta del tronco, associato a sensazione di bruciore o di calore